E579 európai út Nyíregyháza és Beregsurány között
E579 a  vas-glukonát élelmiszer-adalékra használt e szám